Fundacja Onkologiczna Dum Spiro-Spero – jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000357506. Założona przez Mariolę Beatę Iwanicką (fundator), oraz Magdalenę Kręczkowską – pomysłodawcę i organizatora, obecnie pełniącą funkcję Prezesa Zarządu.

Podstawową metodą działania Fundacji jest udzielanie wsparcia informacyjnego pacjentom onkologicznym i ich rodzinom, poprzez prowadzenie ogólnodostępnego Forum Onkologicznego.

W ramach swojej działalności Fundacja współpracuje z instytucjami o podobnym zakresie działalności, również z centrami onkologii.  Jest oficjalnie polecana pacjentowi przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne.

Cele Fundacji 
Wsparcie informacyjne pacjenta onkologicznego oraz jego najbliższych

Pacjent powinien:
 rozumieć istotę choroby i możliwy jej przebieg; zrozumieć proces leczenia i jego cel (radykalne / paliatywne);
 otrzymać wyczerpującą informację na temat możliwych metod leczenia (dotyczy to również informacji na temat możliwości wzięcia 
udziału w badaniu klinicznym);
 poznać swoje prawa; rozumieć konieczność współpracy z lekarzem prowadzącym; zrozumieć, że w walce z nowotworem złośliwym jego sprzymierzeńcem jest tylko i wyłącznie medycyna konwencjonalna.

Propagowanie korzystania przez pacjenta z opieki hospicyjnej

Pacjent i jego lekarz powinni być świadomi faktów:

 wdrożona w odpowiednim czasie opieka hospicyjna (najczęściej: hospicjum domowe) zapewnia pacjentowi najwłaściwszą opiekę paliatywną;
 pozwala na bieżący monitoring stanu chorego i zaspakajanie jego potrzeb związanych z łagodzeniem dolegliwości wynikających z zaawansowania choroby; odciąża lekarza onkologa.

Propagowanie walki z bólem nowotworowym

Pacjent winien wiedzieć, że:
 istnieją poradnie leczenia bólu; ból przewlekły można skutecznie leczyć; choroba nowotworowa nie musi oznaczać nieustającego cierpienia związanego z bólem fizycznym.

Lekarz winien pamiętać, że:
 leczymy nie chorobę, a chorego – o sukcesie leczenia świadczy więc nie tylko remisja nowotworu, ale przede wszystkim jakość życia, jaką udało się choremu dzięki leczeniu zapewnić;
 chorego ma nie boleć.

Propagowanie partnerskich relacji pomiędzy pacjentem i jego lekarzem
 Wzajemny szacunek i zrozumienie na linii lekarz-pacjent jest niezbędne do zbudowania relacji sprzyjającej efektywnemu leczeniu.

Programy prowadzone przez Fundację 
 Forum Onkologiczne Dum Spiro-Spero http://www.forum-onkologiczne.com.pl/forum/ 
 Forum Onkologiczne Dum Spiro-Spero – największe tego typu forum w Polsce. Projekt został laureatem polskiej edycji konkursu „Odkryj e-wolontariat”

 Program walki z bólem nowotworowym STOP - NIE MUSI BOLEĆ http://www.stop-niemusibolec.pl 
 Program walki z bólem nowotworowym STOP - NIE MUSI BOLEĆ – kampania informacyjna, której zadaniem jest zmiana nastawienia pacjentów i lekarzy do stosowania silnych leków przeciwbólowych u chorych onkologicznie.

Finansowanie działalności 
Fundacja finansuje swoją działalność ze środków własnych oraz dzięki dotacjom i darowiznom przekazanym jej przez polskie  instytucje prywatne oraz osoby prywatne.

Linki zewnętrzne 
 
 Forum Onkologiczne DUM SPIRO-SPERO
 

Dum Spiro-Spero
Onkologia